Реднер — фамилия. Известные носители:
 Реднер, Льюис (1831—1908) — американский музыкант-органист и композитор.
 Реднер, Рой (1927—2022) — американский экономист.